Бенамокарра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аксаркия-Коста-дель-Соль. Занимает площадь 6 км². Население — 3035 человек (на 2010 год). Расстояние — 35 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается Стмо. Кристо де ла Салуд.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги
Населённые пункты Малаги